Filip Helander – calciatore svedese
 Jalmari Helander – regista e sceneggiatore finlandese
 Per-Ulf Helander – slittinista svedese